Rancagua (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Rancagua (Chili), een plaats in de Chileense provincie Cachapoal